Чжурчжэ́ни (чжуличжэнь, нюйчжэнь, нюйчжи, ) — племена, населявшие в X—XV веках территорию Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая (в том числе территорию нынешнего автономного района Внутренняя Монголия), Северной Кореи и Приморья. Говорили на чжурчжэньском языке тунгусо-маньчжурской группы. Крупнейшее государство чжурчжэней существовало с 1115 год по 1234 год. Родственный им народ — эвенки (тунгусы). Потомками чжурчжэней также являются удэгейцы.

Этноним 

Значение слова «чжурчжэнь» неизвестно. В маньчжурском языке слово jušen встречается во многих лексических единицах со значением «раб», «крепостной». Например, jušen halangga niyalma — «маньчжурский крепостной» буквально означает «человек из клана чжурчжэней». Во многие другие языки этноним «чжурчжэни» проник через монгольский язык.

История 

Возможными предками чжурчжэней могли быть создатели неолитической культуры Хуншань, а также глазковской культуры. Этноним «чжурчжэни» появляется в источниках с X века, после того, как тунгусо-маньчжурское царство Бохай было захвачено киданями. Однако такие сходные названия, как Сушэнь, были известны ещё до нашей эры: они упоминаются в «Книге государства Вэй» и «Книге гор и морей».

До образования империи Цзинь основная масса чжурчжэней проживала родами и племенами. Основной социальной и военной структурой чжурчжэней являлась система мэньань и моукэ (по-чжурчжэньски — мингань и мукэ). Мэнъань состоял из 1000 дворов, а моукэ — из 100. В военном плане мэнъань был отрядом воинов племени или нескольких родов, а моукэ — одного рода или его части. Несмотря на полукочевой образ жизни, чжурчжэни обычно проживали в городах. На территории современного Приморского края России чжурчжэни кочевали по сезону.

Государство чжурчжэней (ancun gurun по-чжурчжэньски, aisin gurun по-маньчжурски) существовало с 1115 по 1234 год. Монгольская экспансия положила конец существованию чжурчжэньской империи — война шла более 20 лет (1210—1234). В начале XV века чжурчжэнь по имени Ишиха совершил в интересах Минского Китая разведывательные экспедиции по Амуру и Сунгари. На Амуре были установлены стелы, которые являются до сих пор одним из важнейших памятников чжурчжэньской письменности. С XVII века чжурчжэни фигурируют в китайских источниках как маньчжуры.

Потомки 
Дючеры, с которыми Хабаров и другие русские первопроходцы повстречались на среднем Амуре в 1640-х годах, считаются многими историками подгруппой чжурчжэней, или же группой, родственной им.

Потомками чжурчжэней также являются маньчжуры, нанайцы, удэгейцы, эвены. Чжурчжэнями также называли эвенков, дауров, солонов, нивхов. Как полагают исследователи, к чжурчжэням восходит бурятский род жунжен (чжунчен, жунжэн, джунджэн), отмеченный в составе селенгинских бурят, в частности в составе атаганов. Согласно альтернативному мнению, жунжены — осколок жужаней. В Монголии зарегистрированы немногочисленные представители рода чжурчжэнь (зүрчид, зөрчид, зурчид). По данным монгольского летописца Санан-Сэцэна, часть чжурчжэней вошла в состав монголов ещё во времена Чингисхана.

См. также 
 Амурские чжурчжэни
 Приморские чжурчжэни

Примечания

Литература 
 Бурыкин А. А. Заметки об этнониме «чжурчжэни» и наименовании «чжурчжэньский язык» // Кюнеровские чтения (2001—2004). Краткое содержание докладов. — СПб.: Кунсткамера, 2005. — С. 16-19.
 Воробьёв М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. — 1234 г.). — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1975. — 448 с.: ил.
 Воробьёв М. В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. —  1234 г.). — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1983. — 368 с.: ил.
 История Золотой империи / Пер. Г. М. Розова. Под ред. В. Э. Ларичева. Комм. А. Г. Малявкина. — Новосибирск: Изд-во института археологии и этнографии СО РАН, 1998. — 288 с.: ил.
 Малявкин А. Г. Цзинь-ши. 1 цзюань. // Сборник научных работ пржевальцев. — Харбин, 1942. — С. 41-58.

Народы Китая
Тунгусо-маньчжурские народы
Чжурчжэни
История Маньчжурии
История Приморского края